Marcel Bohy est un ingénieur chimiste français, né à Paris  le  et mort à Chevilly-Larue le .

Biographie 
Issu de la  de l'ESPCI (1944-1945), il effectue sa carrière en grande partie dans l'industrie chimique. Pendant deux ans, il dirige une entreprise de fabrication. Passionné par la chimie, il s'engage dans la communauté des chimistes, en particulier à l'Union des industries chimiques, où il anime pendant plusieurs années les conférences de chimie dans les collèges et lycées d'Île-de-France. 

Il est très actif dans le cadre des Olympiades de chimie. Il milite pour la chimie auprès du public et publie en 2010 l'ouvrage Vivre mieux avec la science avec Yves Quéré. Il est longtemps membre du Club d'histoire de la chimie, au sein duquel il apporte sa grande connaissance de la chimie industrielle.

Il disparaît en 2013 à l'âge de 88 ans. Ses cendres sont dispersées dans les montagnes des Cévennes.

Publications 
 La chimie dans l'économie : sa place actuelle, ses perspectives, 1982.
 La dioxine et ses analogues, Paris, Tec & Doc, Lavoisier, 1994.
 Avec Yves Quéré, Vivre mieux avec la science, Paris, Hermann, 2010.

Références

Liens externes 
 

Naissance en septembre 1925
Naissance dans le 16e arrondissement de Paris
Chimiste français
Ingénieur français
Élève de l'École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris
Décès en septembre 2013
Décès à Chevilly-Larue
Décès à 87 ans